Grad u Danskoj:
 Sorø, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Sorø (općina), općina u regiji Zeland